Die Ringer-Europameisterschaften 2019 fanden vom 8. April bis zum 14. April 2019 in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt.

Freistil, Männer 
Die Kämpfe im Freistilringen der Männer wurden zwischen dem 8. und dem 10. April 2019 ausgetragen.

Griechisch-römisch, Männer 
Die Kämpfe im griechisch-römischen Ringen der Männer wurden zwischen dem 12. und dem 14. April 2019 ausgetragen.

Freistil, Frauen 
Die Freistil-Kämpfe der Frauen wurden zwischen dem 10. und dem 12. April 2019 ausgetragen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ringer-EM 2019 auf der Webseite von United World Wrestling

2019
Sportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Bukarest
Ringen (Rumänien)